Falco kan syfta på: 

 Falco (släkte) – ett släkte falkar
 Falco (musiker) – en österrikisk musiker
 Falco – en pseudonym för Georg Falk (1907-1960), svensk revyförfattare
 Fiat CR.42 Falco – ett italienskt stridsflygplan 1939–1947